Dynamos FC (Bahamy)
 Dynamos FC (Południowa Afryka)
 Dynamos FC (Zimbabwe)